Jan Sebastian Osiecki (zm. 1689) – chorąży brzeskokujawski, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
Jan Wojciech Osiecki (1930–2009) – polski inżynier